

Geografia

Austria 
 Ollersdorf – frazione di Angern an der March, comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)
 Ollersdorf im Burgenland – comune nel distretto di Güssing (Burgenland)